Gollmitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Jolyne Gollmitzer (* 1982), deutsche Moderatorin und Journalistin
 Ralf Gollmitzer (1965–2011), deutscher Musiker, Sänger, Komponist, Textdichter und Arrangeur
 Stefan Gollmitzer (* 1977), deutscher Schlagzeuger und Schlagzeuglehrer